American Rhapsody peut désigner :
 American Rhapsody (An American Rhapsody), un film hungaro-canado-américain réalisé par Éva Gárdos et sorti en 2002 ;
 American Rhapsody, un roman écrit par Joe Eszterhas et publié en 2000 ;
 American Rhapsody, une composition pour accordéon de John Serry père de 1955.